Municipio de Lockport puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lockport (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Lockport (condado de Haskell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Haskell.
 Municipio de Lockport (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph